Blumberg ist der Name folgender Orte:

in Deutschland
 Blumberg, eine Stadt im Schwarzwald-Baar-Kreis in Baden-Württemberg
 Blumberg (Adlkofen), ein Ortsteil der Gemeinde Adlkofen im Landkreis Landshut in Bayern
 Blumberg (Ahrensfelde), ein Ortsteil der Gemeinde Ahrensfelde im Landkreis Barnim in Brandenburg
 Blumberg (Arzberg), ein Ortsteil der Gemeinde Arzberg im Landkreis Nordsachsen in Sachsen
 Blumberg (Casekow), ein Ortsteil der Gemeinde Casekow im Landkreis Uckermark in Brandenburg

in Frankreich
  Florimont (ehemals Blumberg), im Département Territoire de Belfort

in Polen
 Mikołajewo (ehemals Blumberg im Landkreis Braunsberg, Ostpreußen), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Ermland-Masuren; siehe Braniewo (Landgemeinde)
 Morzyca (ehemals Blumberg im Landkreis Pyritz, Pommern), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern; siehe Gmina Dolice
 Mościce (ehemals Blumberg im Landkreis Landsberg (Warthe), Brandenburg), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Lebus; siehe Gmina Witnica
 Piaski (ehemals Blumberg im Landkreis Schwetz, Danzig-Westpreußen), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Pommern; siehe Gmina Nowe
 Bratków (Bogatynia) (ehemals Blumberg, Amtshauptmannschaft Zittau), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien; siehe Bogatynia

in Russland
 Лунино (Lunino)  (ehemals Blumberg im Landkreis Gumbinnen, Ostpreußen), eine Ortschaft in der Oblast Kaliningrad

Blumberg ist der Familienname folgender Personen:
 Baruch Samuel Blumberg (1925–2011), US-amerikanischer Mediziner
 Benjamin Blumberg (1923–2018), israelischer Geheimdienstler, Chef des Büros für besondere Aufgaben
 Christian Blumberg (1664–1735), lutherischer Theologe
 Horst Blumberg, deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Jacob Moritz Blumberg (1873–1955), deutscher Chirurg und Gynäkologe
 Judy Blumberg (* 1957), US-amerikanische Eiskunstläuferin
 Luise Blumberg (1890–1974), rheinische Provinziallandtagsabgeordnete
 Nils Blumberg (* 1997), deutscher Fußballspieler

 Richard Blumberg (1856–1905), deutscher Architekt
 Stuart Blumberg (* 1969), US-amerikanischer Drehbuchautor, Produzent und Schauspieler
 William Blumberg (* 1998), US-amerikanischer Tennisspieler

Blumberg ist der Name folgender Organisationen/Unternehmen:
 Dienststelle Blumberg, eine geheime Einheit in der DDR
 Leonhardt & Blumberg, eine Hamburger Reederei
 Blumberg Motor Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Blumberg ist der Name folgender Erhebungen:
 Blumberg (Pfaffenwinkel) (614 m), Erhebung auf der Gemarkung Fischen am Ammersee

Siehe auch:

 Blumberg-Zeichen
 Herren von Blumberg